Michel Henry peut désigner :
 Abbé Michel Henry (1752-1829), prêtre catholique français ;
 Michel Henry (1922-2002), philosophe français ;
 Michel Henry ou Michel-Henry (1928-2016), artiste peintre français.